Cerhomalus är ett släkte av skalbaggar. Cerhomalus ingår i familjen Orphnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Cerhomalus